Piar peut désigner :aa

Patronymes 
 Manuel Piar (1774-1817), un militaire vénézuélien, héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela.

Toponymes

Piar : l'une des 11 municipalités de l'État de Bolívar ;
 Piar : l'une des 13 municipalités de l'État de Monagas ;
 Piar : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de José Gregorio Monagas, dans l'État d'Anzoátegui ;
 Ciudad Piar : chef-lieu de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar ;
 Sección Capital Piar : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Bolívar ;
 Manuel Piar : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Autres 
 Piar : une goélette ayant pris part à la bataille de Los Frailes le .
 piar : le chiffre 4 en breton vannetais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme